Брайан Мартин Рабельо Мелья (; родился 16 мая 1994, Ранкагуа, Чили) — чилийский футболист, полузащитник мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Выступал в сборной Чили.

Клубная карьера

«Коло-Коло» 
Брайан начал заниматься футболом в школе Рикардо Орты в своём родном городе. После товарищеского матча против «Коло-Коло» на стадионе «Монументаль Давид Арельяно», в котором он забил гол, он получил приглашение от Лисардо Гарридо попробовать себя в низших дивизионах, попав в Сантьяго в возрасте 12 лет.

Пройдя различные юношеские команды клуба, он сыграл свой первый матч в ноябре 2009, поучаствовав в победе над «Лота Швагером» в Кубке Чили. Он дебютировал в чемпионате Чили 22 августа 2010 в матче против «Унион Эспаньолы» в возрасте 16-ти лет. Четыре месяца спустя в игре против «Универсидад де Консепсьон» он забил свой первый гол.

17 июня 2012 в дерби против «Универсидад де Чили», завершившемся победой со счётом 2:0, Рабельо забил второй гол своей команды.

После окончания Апертуры 2012 срок действия его контракта с клубом истёк, и он стал свободным агентом, имея хорошие перспективы в будущем.

«Севилья» 
27 июня 2012 года состоялся официальный переход Рабельо в «Севилью», где он начал играть за резервную команду «Севилья Атлетико». В своей первой предсезонной подготовке в «Севилье» он забил гол ударом со штрафного и отдал голевую передачу Пётру Троховски в матче против «Ротенья Спортс», завершившемся со счётом 6:0 в пользу «андалусийцев». Рабельо дебютировал в основной команде 3 декабря 2012 года в матче чемпионата Испании против «Реал Сосьедада», заменив Сисиньо уже в первом тайме на 27-й минуте.

В январе 2014 года футболиста арендовал «Депортиво». 29 августа 2014 года Рабельо отправился в аренду в «Люцерн».

В июле 2015 года «Севилья» расторгла контракт с Рабельо, после чего футболист подписал контракт с мексиканским клубом «Сантос Лагуна».

Международная карьера 
6 июня 2012 Рабельо был вызван в сборную Чили на отборочный матч чемпионата мира против сборной Венесуэлы вместо отбывавших дисциплинарное наказание Гари Меделя и Эдуардо Варгаса.

Рабельо является игроком молодёжной сборной Чили, в составе которой он отправился на молодёжный чемпионат Южной Америки 2013, проходящий в Аргентине.

Статистика

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Лобос БУАП»